PFL est un sigle de 3 lettres pouvant signifier :
 prélèvement forfaitaire libératoire, un prélèvement fiscal en France ;
 Pacific Forum Line, une compagnie de navigation maritime dans le Pacifique.
 Position Fortifiée de Liège
 Pre Fader Listening, possibilité d'avoir une préécoute d'un mélangeur (table ou console de mixage)